Суси может означать:

Суши
Суши-робот
 933 Сюзи (Susi) — астероид. 

Фамилия
Суси, Арнольд (1896—1968) — эстонский политический деятель, заключённый ГУЛАГа.
Суси, Валерий — русскоязычный писатель, живет в Финляндии.
Суси, Карсон (род. 1994) — канадский хоккеист.
Суси, Кэт (род. 1967) — американская актриса озвучивания.

Топоним
Суси (Эна) — коммуна во Франции.